Синишин Наталя Ігорівна — українська і азербайджанська спортсменка (вільна боротьба), заслужений майстер спорту.
 Синишин Павло Романович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.

Також 
 Сенишин